Ilford

 Илфорд — пригород Лондона.
 Ilford Photo — марка фотоматериалов и реактивов для черно-белой фотографии.